Levnesovia est un genre éteint de dinosaures ornithopodes, un membre basal  de la super-famille des hadrosauroïdes ayant vécu en Asie centrale, et en particulier en Ouzbékistan, au cours du Crétacé supérieur au Turonien moyen et supérieur, il y a environ entre  (millions d'années).

Une seule espèce est rattachée au genre, Levnesovia transoxiana, décrite en 2009 par Hans-Dieter Sues et . Ses restes fossiles sont limités à une petite partie du crâne.

Étymologie 
Le nom de genre Levnesovia rend hommage au paléontologue russe Lev Nesov et le nom spécifique fait référence à l'ancienne région de la Transoxiane où a été découvert le fossile de Levnesovia.

Description 
La pauvreté des restes fossiles retrouvés rend difficile toute extrapolation quant à la taille de Levnesovia. Selon Gregory Paul en 2010, il devait mesurer  de long, tandis que Thomas Holtz, en 2011, estime sa longueur à environ , pour une masse de l'ordre de .

Levnesovia est proche du genre Bactrosaurus, un hadrosauroïde un peu plus récent découvert en Mongolie-intérieure (Chine). Il s'en distingue par une haute crête sagittale sur les pariétaux et par l'absence d'épines neurales dorsales en forme de massue chez les spécimens adultes.

Classification 
Les études phylogénétiques concordent pour placer Levnesovia comme un membre basal des Hadrosauroidea. Une analyse phylogénétique de 2016, établie par Prieto-Márquez et ses collègues, confirme cette évaluation et conduit au cladogramme suivant :

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Hadrosauroidea

Hadrosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 2009